Пенза — топоним.

Населённые пункты 
 Пенза — город, административный центр Пензенской области.
 Пенза I — железнодорожная станция в городе Пензе.
 Пенза II — железнодорожная станция в городе Пензе.
 Пенза III — железнодорожная станция в городе Пензе.
 Пенза IV — железнодорожная станция в городе Пензе.
 Пенза V — железнодорожная станция в городе Пензе.
 Пенза — деревня в Замбии.
 Пенза — деревня в Анголе.
 Пенза — деревня в Чишминском районе Республики Башкортостан.
 Пенза — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Пенза — урочище в Ижморском районе Кемеровской области.
 Пенза — хутор в Исилькульском районе Омской области, упразднён в 1999 г.
 Пенза — деревня в Подляшском воеводстве Польши.

Реки 
 Пенза — река, приток Суры.
 Пенза — река на Сахалине.

См. также 
 Пензенское
 Пензенская